Dammen kan syfta på:
Dammen, Helsingfors, stadsdel i Helsingfors
Klevedalen och Dammen, tidigare småort i Orusts kommun, 

Dammen kan syfta på ett antal "insjöar" (oftast dammar eller dammbyggnader) i Sverige:

Dammen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (23,2 ha)
Övre dammen, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Dammen (Byarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (16,4 ha)
Dammen (Bäckebo socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (7,36 ha)
Dammen (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Dammen (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Dammen (Karlstorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (7,4 ha)
Dammen (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Dammen (Kärda socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Dammen (Norra Solberga socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Dammen (Rydaholms socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (7,87 ha)
Dammen (Ryssby socken, Småland), sjö i Kalmar kommun, 
Dammen (Svenarums socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun, 
Dammen (Torpa socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (1,7 ha)
Dammen (Tranås socken, Småland), sjö i Tranås kommun, 
Dammen (Virestads socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (28,8 ha)
Dammen (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Dammen (Örsjö socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Stora dammen, Småland, sjö i Eksjö kommun,  (10,7 ha)
Dammen i Rosenholm, sjö i Vetlanda kommun
Dammen vid Kåperyd, sjö i Jönköpings kommun
Dammen vid Skårhult, sjö i Habo kommun
Dammen (Asklanda socken, Västergötland), sjö i Vårgårda kommun, 
Dammen (Brandstorps socken, Västergötland), sjö i Habo kommun, 
Dammen (Breviks socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun, 
Dammen (Grimmareds socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun, 
Dammen (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun, 
Dammen (Tostareds socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Stora dammen (Göteborg, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun, 
Stora dammen (Ods socken, Västergötland), sjö i Herrljunga kommun, 
Dammen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Dammen (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (8,42 ha)
Dammen (Häradshammars socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (9,25 ha)
Dammen (Nykils socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun, 
Dammen (Ringarums socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun, 
Dammen (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (2 ha)
Dammen (Västra Ny socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Dammen, Bohuslän, sjö i Sotenäs kommun, 
Dammen, Dalsland, sjö i Åmåls kommun,  (10,3 ha)
Stora Dammen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (1,8 ha)
Dammen (Bälinge socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun, 
Dammen (Lids socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (2,1 ha)
Dammen vid Kölsätter, sjö i Nyköpings kommun,  (3,98 ha)
Dammen (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (4,6 ha)
Lilla dammen, sjö i Botkyrka kommun, 
Nedre Dammen, Södermanland, sjö i Tyresö kommun,  (3 ha)
Stora dammen, Södermanland, sjö i Botkyrka kommun, 
Dammen, Närke, sjö i Hallsbergs kommun,  (1,5 ha)
Övra dammen, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Dammen (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (15,1 ha)
Dammen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Dammen (Västervåla socken, Västmanland), sjö i Fagersta kommun,  (18,2 ha)
Nya dammen, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (26,4 ha)
Övre dammen, Västmanland, sjö i Västerås kommun,  (12,9 ha)
Dammen (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (2,47 ha)
Dammen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (4 ha)
Dammen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (12,6 ha)
Dammen (Visnums socken, Värmland), sjö i Kristinehamns kommun,  (9,63 ha)
Dammen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Dammen (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (3,68 ha)
Dammen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Dammen (Hedemora socken, Dalarna, 667797-149844), sjö i Hedemora kommun,  (20,8 ha)
Dammen (Hedemora socken, Dalarna, 669373-150659), sjö i Hedemora kommun, 
Dammen (Ore socken, Dalarna), inklusive Tranusjön (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (77,9 ha)
Dammen (Svartnäs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (31,2 ha)
Nedre dammen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Nedre dammen (Rättviks socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Övre dammen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Dammen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun, 
Dammen (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun, 
Dammen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (5,07 ha)
Nedre Dammen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (1,22 km²)
Råbacka-Dammen, sjö i Hofors kommun, 
Övre Dammen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun,  (73,5 ha)
Dammen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn